Kamar-e Kūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kamar Kūh (berg i Yazd), 
 Kūh-e Kamar Gowd, berg, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar